comunione, istituto giuridico riconducibile al diritto civile
compartecipazione, tipo di trattativa calcistica